Lojewski ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Lojewski ist ein ostpreußischer Familienname und kommt vom indoeuropäischen Wort „lou“ = übergießen, überströmen, überfluten, unter Wasser setzen, Sumpf.

Varianten 
 Loy, Loyal (unter Vorbehalt, kann auch hugenottischer Herkunft sein)
 Loyck, Loyeck, Loykowski, Loitz

Namensträger 
 Andreas Lojewski (Andreas von Lojewski; * 1949), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (SPD, AFB)
 Britta von Lojewski (* 1963), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Erich von Lojewski (1909–1970), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Günther von Lojewski (1935–2023), deutscher Journalist, Autor und SFB-Intendant
 Susann von Lojewski (* 1964), deutsche Journalistin
 Ute von Lojewski (* 1955), deutsche Betriebsökonomin und Hochschullehrerin
 Willi Lojewski (1924–2008), deutscher Gewerkschaftsvorsitzender
 Wolf von Lojewski (* 1937), deutscher Journalist und ZDF-Moderator

Weblinks 
 Lojewski bei genealogy.net

Familienname
Deutscher Personenname